Нилги́ри:
 Нилгири — горный массив на юге Индии.
 Нилгири — гора в Гималаях в северо-западной части массива Аннапурна.
 Нилгири — округ в индийском штате Тамилнад.
 Нилгири — железная дорога на юге Индии.
  — сорт индийского чая.
  — биосферный заповедник на юге Индии.

См. также 
 Блу-Маунтинс
 Голубые горы